Чисе́льник — число або алгебраїчний вираз, що стоїть над рискою при записі дробу.

А число чи вираз під рискою, це знаменник.

Оскільки дріб — це позначення операції ділення, то:
 чисельник є діленим,
 знаменник є дільником.

Приклади 

Наприклад, у виразі ½ 1 — чисельник, 2 — знаменник.

 
Ділення
Числа